3 miejscowości w Polsce: 
 Trzcinica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło 
 Trzcinica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo 
 Trzcinica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Trzcinica